Mer de Glace – ghiacciaio della Francia
 Glacé – serie televisiva francese
 Glace – personaggio dei fumetti Lanfeust des Étoiles